Кулькина — женская форма русской фамилии . Известные носительницы:
 Кулькина, Анна Викторовна (род. 1986) — казахстанская синхронистка.
 Кулькина, Мария Ивановна (1919—1944) — лётчица Великой Отечественной войны.